Михаил Чебодаев:
 Чебодаев, Михаил Иванович (1922—1945) — Герой Советского Союза
 Чебодаев, Михаил Николаевич (1931—1995) — хакасский поэт, писатель и переводчик.